A Esquadrilha de Alunos (EAL) é uma subunidade do Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) localizada em Taubaté, no estado de São Paulo.

É a única subunidade de formação de Sargentos de Aviação do Exército do país.

O Curso de Formação de Sargentos de Aviação do Exército têm por objetivo formar recursos humanos para as atividades de aviação. Para isso, destina-se a formação de Sargentos de Aviação Manutenção e Apoio, visando atender às missões do Exército Brasileiro.

História

Antecedentes
A história da Esquadrilha remonta ao passado onde a Escola de Aviação Militar escreveu linhas importantes na História Militar Brasileira. Fundada em 10 de julho de 1919, formou na primeira turma 24 sargentos, 1 cabo e 4 soldados. Funcionou até 1941, quando os meios aéreos militares brasileiros foram passados à recém formada Aeronáutica. Até lá foram formados 1500 Mecânicos de Avião e 500 Operários Especialistas.

Essa Escola participou com meios e pessoal nos seguintes eventos históricos:

 Em 1922 – 18 do Forte;

 Em 1924 – Revolução de São Paulo;

 Em 1930 – Revolução de Porto Alegre, São Paulo e Itararé;

 Em 1932 – Revolução Constitucionalista;

 Em 1935 – Intentona Comunista.

Após um tempo desativada, a necessidade da evolução do combate fez com que fosse reativada a Aviação do Exército, no final da década de 80. Com isso veio a necessidade do preparo de pessoal habilitado ao vôo de aeronaves. Neste caso específico, o sargento já formado simplesmente era enviado para a execução de cursos e estágios nas outras Forças Armadas, Marinha e Força Aérea. Basicamente, os sargentos das armas e do serviço de intendência faziam especializações na área de Aviação Apoio e os sargentos de Mnt Com e MB se especializavam em manutenção de aeronaves.

Num terceiro momento, viu-se a necessidade de criar a Qualificação Militar de Sargentos de Aviação, momento em que se criou a ESQUADRILHA DE ALUNOS, no ano de 1995. Os alunos faziam o Período Básico na EsMB - Escola de Material Bélico e o Período de Qualificação na EAL, tendo em vista a falta de meios para ter um curso completo. Contudo, devido à importância, em 1999 as necessidades foram atendidas e as turmas passaram a ser integralmente formadas na Av Ex.

Hoje, no novo sistema de formação de sargentos, a EAL recebe os alunos somente para o Período de Qualificação, pois o básico é feito nas OMCT do Exército Brasileiro

O Patrono

Capitão Ricardo Kirk

Nascido em 23 de Março de 1874, na cidade de Campos, Rio de Janeiro, foi matriculado na Escola Militar de Realengo em 25 Julho de 1891, sendo declarado Alferes da Arma de Cavalaria em 3 de Novembro de 1894. Foi promovido a 1º Tenente em 22 de Setembro de 1910, posto no qual foi indicado pelo Ministério da Guerra para fazer o Curso de Aviação na França, junto de um militar da Marinha do Brasil e um civil. Foi brevetado em 22 de Outubro de 1912, tornando-se o primeiro piloto militar do Exército Brasileiro. Junto dos dois companheiros de Curso de Aviação, cuidou das atividades iniciais de vôo militar no Brasil, colaborando com seu trabalho no Campo dos Afonsos, atual Base Aérea dos Afonsos no Rio de Janeiro-RJ. Ajudou, em conseqüência, o início da instrução da Escola de Aviação Militar, hoje o Centro de Instrução de Aviação do Exército.

Nos idos da Guerra do Contestado, o então Tenente Aviador Ricardo Kirk, Diretor da Escola de Aviação e Comandante do Destacamento de Aviação, foi à região integrando o 58º Batalhão de Caçadores (58º BC). Faleceu em campanha no dia 1º de março de 1915, durante uma missão de reconhecimento aéreo onde hoje está localizado o município de General Carneiro-PR. Em reconhecimento pelo seu pioneirismo e inúmeros feitos, o Ten Kirk foi promovido "post mortem" ao posto de Capitão. Também por sua importância, é considerado, por todos os aviadores da Força Terrestre, como o maior herói da Aviação do Exército. Seu augusto nome denomina a Brigada de Aviação Militar, o CAvEx.

A EAL atual    

A Esquadrilha de alunos atualmente é responsável pelas instruções comuns da fase de qualificação, pela parte administrativa do curso, por atividades de liderança militar, além da parte física e disciplinar dos alunos, sendo dividida em:

 Seção de Comando;

 Pelotão de Aviação Manutenção;

 Pelotão de Aviação Apoio.

Quando o efetivo de está reduzido, os dois pelotões unem-se, formando um Pelotão do Curso de Formação de Sargentos, dividido em Seção de Aviação Manutenção e Seção de Aviação Apoio.

A EAL já formou 14 turmas e mais de 400 sargentos.

São as turmas formadas na Esquadrilha:

No decorrer do anos de formação, até os dias atuais, as seguintes missões do Exterior tiveram participação de militares formados na EAL:

A MOMEP foi a primeira missão externa com emprego de aeronaves de asa rotativa do Exército Brasileiro. Soma-se a essas missões as diversas operações realizadas em âmbito nacional, de cunho cívico-social, apoio à calamidade e garantia da Lei e da Ordem.

O Ensino

A formação é realizada no tempo de um ano e meio, em dois períodos: Básico e Qualificação.

Período Básico

Durante o Período Básico, de duração de seis meses, o aluno tem instruções nas Organizações Militares de Corpo de Tropa (OMCT). O ensino é voltado para a instruções individuais e a formação do combatente básico, com uma carga curricular que inclui:

	- Treinamento Físico Militar I;

	- Instrução Individual Básica;

	- Instrução Geral I;

	- Lutas I;

	- Armamento, Munição e Tiro I;

	- Comando, Chefia e Liderança;

	- Topografia;

	- Operações de Garantia da Lei e da Ordem;

	- Exercícios no Terreno.

Período de Qualificação

Durante o Período de Qualificação, de duração de dez meses, o aluno tem instruções no CIAvEx. O ensino é voltado para as instruções específicas e a qualificação do militar para a ocupação de funções próprias do sargento da Aviação do Exército Brasileiro e fica dividido da seguinte maneira:

Período de Qualificação – Fase Comum: (Responsável: Esquadrilha de Alunos)

	- Treinamento Físico Militar II;

	- Instrução Geral II;

	- Ciências Gerenciais;

	- Informática;

	- Lutas II;

	- Armamento, munição e tiro II;

	- História Militar;

	- Comando, Chefia e Liderança;

	- Sobrevivência;

	- Exercícios no terreno.

Período de Qualificação – Fase Específica para Alunos de Aviação Manutenção: (Responsável: Seção de Ensino de Manutenção de Aeronaves)

	- Conhecimentos Básicos de Aviação;

	- Inglês Técnico;

	- Desenho Técnico;

	- Física;

	- Inspeções Complementares e Diárias;

	- Armamento de Aeronaves;

	- Manutenção de Aeronaves;

	- Motores à Reação;

	- Habilitação de Mecânico de Vôo Básico.

Período de Qualificação – Fase Específica para Alunos de Aviação Apoio: (Responsável: Seção de Emprego Geral, Busca e Salvamento)

	- Conhecimentos Básicos de Aviação;

	- Logística de Aviação;

- Inglês Técnico;

	- Transporte Aéreo e Serviços Especiais de Aviação;

	- Operações de Resgate Aeronáutico;

	- Operações de Aviação.

Ligações externas
Página oficial do Exército Brasileiro
Página oficial do Centro de Instrução de Aviação do Exército

Unidades de ensino do Exército Brasileiro